Крымки — название населённых пунктов:

Россия 
 Крымки — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Крымки — село в Краснолиманском районе Донецкой области.
 Крымки — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Крымки — село в Шполянском районе Черкасской области.